Magdalena Schnurr (ur. 25 marca 1992 w Baden-Baden) – niemiecka skoczkini narciarska. Siódma zawodniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu. Mistrzyni świata juniorek z 2009.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Schönwald – 23 lutego 2008 (2. miejsce)
  Schonach – 10 stycznia 2009 (3. miejsce)
  Ljubno – 24 stycznia 2009 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Bischofsgrün – 10 sierpnia 2008 (1. miejsce)
  Pöhla – 13 sierpnia 2008 (1. miejsce)
  Oberstdorf – 26 września 2008 (2. miejsce)
  Liberec – 3 października 2008 (3. miejsce)
  Bischofsgrün – 9 sierpnia 2009 (3. miejsce)
  Pöhla – 12 sierpnia 2009 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Baden-Baden
Niemieckie skoczkinie narciarskie